Kuźnice bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Kuźnice (Zakopane), Stadtteil von Zakopane in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Kuźnice (Choceń), Dorf der Gmina Choceń in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kuźnice (Nagłowice), Dorf der Gmina Nagłowice in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kuźnice (Świerczów), Wohnplatz in der Gmina Świerczów in der Woiwodschaft Opole

Siehe auch:
 Kužnice, heute Kuzmice